Cavallino steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde San Godenzo, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Cavallino-Treporti, Provinz Venedig, Italien
 eine Gemeinde in der Provinz Lecce in Apulien, siehe Cavallino (Apulien)
 Bernardo Cavallino (1616–1656), neapolitanischer Maler des Barock

siehe auch:
 Cavallino Matto
 Cavallino Rampante